Владимир Луговой:
 Луговой, Владимир Илларионович (род. 1950) — украинский ученый.
 Луговой, Владимир Моисеевич (1940—2006) — советский поэт, автор популярных песен.